L’agence RVA, agence d’architecture et d’urbanisme, est créée en 1994 par l’association de Dominique Renaud et Philippe Vignaud. Tous deux exerçaient jusqu’alors en tant qu’architectes indépendants.

Historique 
. 

, se tournant vers des projets liés au  renouvellement urbain et au logement social.

En urbanisme, RVA réalise successivement plusieurs études stratégiques dans le cadre d’opérations de rénovation urbaine (Val-de-Reuil, Villiers-sur-Marne,  Champigny, Mantes-la-Jolie). Elle participe aussi à plusieurs reconversions de friches, industrielles, portuaires ou militaires (Dunkerque, Bourges, Angoulême). 

En architecture,  envers la restauration d’œuvres patrimoniales issues de la période des Trente Glorieuses et notamment dans les grands ensembles : . 

Depuis plusieurs années, l’agence a intégré les questions du développement durable à son activité. Les études urbaines sont conduites selon l’approche environnementale de l’urbanisme (AEU). De nombreux dispositifs environnementaux sont intégrés aux projets d’architecture en termes d’économies d’énergies, de gestion de l’eau à la parcelle, et de durabilité des matériaux.

Ainsi, RVA réalise un écoquartier à Angoulême sur la ZAC Rochine.

Notes et références 

RVA